Пицигаја има више значења:

 Пицигаја (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пицигаја (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији